Ritardo – il fatto di compiere qualcosa in un tempo successivo a (o in un intervallo di tempo maggiore di) quello corretto
Ritardo – nelle telecomunicazioni, il tempo che, per vari motivi, si aggiunge a quello che un pacchetto impiega per percorrere una rete end-to-end o da un nodo all'altro
Ritardo mentale – funzionamento intellettivo significativamente inferiore alla media

Pagine correlate 
Voci che iniziano per "Ritardo"

Altri progetti